Falck kan avse:

 Falk (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Falk (släkt) – släkter med namnet Falck

Företag 
 Falck (företag) – en dansk räddningskoncern
 Falck Ambulans – ett svenskt dotterbolag inom den danska räddningskoncernen
 Falck Security – ett tidigare namn på ett bevakningsföretag som 2004 såldes till G4S
 Gruppo Falck – italiensk industrikoncern